Александр Львович Гольц (, 12 марта 1972, Челябинск, СССР) — российский хоккеист, левый нападающий. Тренер.

Воспитанник челябинского хоккея. Лучший снайпер чемпионата России 2001 года в составе магнитогорского «Металлурга» — 33 шайбы в 32 матчах.

В составе сборной России участвовал в чемпионате мира 2001 года.

Достижения 
 Двукратный чемпион России,
 Двукратный обладатель серебряных и бронзовых медалей чемпионата России
 Победитель Евролиги.

Семья 
Мать Александра — русская, а отец — российский немец.

Жена — Ольга, сыновья — Евгений (род. 1996) и Тимофей (род. 2002).

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте www.ev-fuessen.de
 Гольц на неофициальном сайте ХК «Витязь»
 Статистика Гольца в составе ХК «Торпедо» НН в сезоне 2007/08
 Интервью в газете «Советский спорт» от 10 сентября 2001 года

Хоккеисты России
Родившиеся в Челябинске
Хоккейные левые нападающие
Иммигрировавшие в Германию из России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Фюссен»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры России